Kaenzig ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kaenzig (* 1984), Schweizer Sängerin und Songwriterin
 Ilja Kaenzig (* 1973), Schweizer Fußball-Manager